Macaulay Culkin, um ator e cantor norte-americano
Thomas Macaulay
Sarah Macaulay
Rose Macaulay

Desambiguações de sobrenomes